A Kiss Before Dying ist der Originaltitel folgender Werke:

 Der Kuß vor dem Tode (Roman), Roman von Ira Levin (1953)
 Ein Kuß vor dem Tode, US-amerikanischer Film von Gerd Oswald (1956)
 Der Kuß vor dem Tode, US-amerikanischer Film von James Dearden (1991)